Valerius Asiaticus är ett namn som burits av flera romare:

* Decimus Valerius Asiaticus, romersk politiker, konsul 35 och 46
 Decimus Valerius Asiaticus (legat), romersk politiker 
 Decimus Valerius Asiaticus Saturninus, romersk politiker, konsul 94 och 125